«Комета» (устар. Новосибирский завод точного машиностроения; «Точмаш») — завод, основанный в 1941 году в Дзержинском районе Новосибирска. Выпускал оборонную продукцию, телевизионную технику и т. д. Награждён орденом «Знак Почёта».

История 
В сентябре 1941 года по приказу Наркомата боеприпасов СССР на основе двух эвакуированных в Новосибирск заводов — таганрогского завода № 65 и люберецкого завода № 512 — создаётся новое предприятие № 564 по изготовлению взрывательной техники, его разместили на территории строившегося трикотажного комбината.

В декабре 1941 года завод произвёл 150 штук радиостанций А-7, 100 тысяч корпусов для 20-миллиметровых осколочно-зажигательных снарядов авиавыстрела и 10 тысяч взрывателей К-6. В военный период предприятие постоянно наращивало производство радиостанций, корпусов для 20- и 23-мм осколочно-зажигательных снарядов и взрывателей КТМ, В-179, К-6. На Всесоюзном соревновании предприятий Наркомата боеприпасов завод удостоился 10 классных мест, 5 из которых — первые.

В послевоенное время завод осваивал новые усложнённые виды взрывательной техники, а в 1961 году он начинает выпуск ракетного вооружения, производство радиолокационных устройств для ракет разных классов (например, для зенитно-ракетных комплексов) и т. д.

1 июля 1961 года вышло постановление Совмина СССР, в соответствии с которым завод в 1964 году начал серийный выпуск видеомагнитофонов для записи чёрно-белого телевизионного сигнала «Кадр-1», а с 1969 года — цветных видеомагнитофонов «Кадр-3». Для записи летних Олимпийских игр 1980 года предприятие полностью оснастило своими видеомагнитофонами Останкинский телецентр. Также их поставляли в страны СЭВ.

Звуковые катушечные магнитофоны 
 1956 — «Мелодия» (копия Grundig TK5)
 1956 — «Мелодия МГ-56» (копия Grundig TK820)
 1959 — «Мелодия-2»
 1959 — «Комета»
 1961 — «Комета МГ-201»
 1966 — «Комета-206»
 1968 — «Комета МГ-201М».
 1969 — «Комета-209»
 1976 — «Комета-212-стерео»
 1982 — «Комета-212М-стерео»
 1982 — «Комета-120-стерео»
 1983 — «Комета-212-1-стерео»

Также с 1987 года выпускался кассетный магнитофон «Комета-225С»

В 1990-е годы завод производил сварочные аппараты, электродвигатели, медицинскую технику и т. д.

Руководители 
 А. Г. Толстов (1941)
 Н. Г. Юрин (1942)
 К. В. Безбородов (1942—1945)
 П. В. Родионов (1945)
 В. К. Андреев (1945—1946)
 М. Я. Шнейдер (1946—1951)
 Н. А. Багаев (1951—1954)
 М. Н. Королёв (1954—1974)
 В. М. Бочков (1974—1979)
 Ж. Ф. Крючков (1979—1987)
 А. П. Евтушенко (1987—1993)
 В. Н. Девизоров (1993—1997)
 П. В. Канцлер (с 1997)

Награды 
В 1971 году завод награждён орденом «Знак Почёта» за развитие производства телевизионной техники.

ООО «КОМЕТА» 
C 2017 — ООО.
Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов,
Управляющий Федченко Анатолий Иванович ИНН 540607098596

Примечания

Ссылки 
 Капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года вскрыли на территории «Точмаша». Вечерний Новосибирск.
 Территория бывшего Новосибирского завода точного машиностроения «Комета» — Новосибирск
 ПРУ завода «Комета» (Новосибирск) / Подземное

Предприятия Новосибирска
Производители магнитофонов
Производители видеомагнитофонов
Производители боеприпасов
Дзержинский район Новосибирска